Hormopeza är ett släkte av tvåvingar. Hormopeza ingår i familjen dansflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dansflugor
Hormopeza